LLMNR,  — протокол стека TCP/IP, основанный на формате пакета данных DNS, который позволяет компьютерам выполнять разрешение имен хостов в локальной сети. 

LLMNR описан в RFC 4795, поддерживается в Windows (версии Windows Vista, Windows Server 2008 и более поздних) и в GNU/Linux (реализован в демоне systemd-resolved).

Техническое описание 

Для LLMNR выделены порты 5355/UDP и 5355/TCP, в IPv4 выделен адрес мультикаста 224.0.0.252 и MAC 01-00-5E-00-00-FC, в IPv6 — FF02:0:0:0:0:0:1:3 (сокращённая запись — FF02::1:3) и MAC 33-33-00-01-00-03.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Стандарты Интернета
DNS
Интернет-протоколы
TCP/IP